Egge bezeichnet:
 Egge (Landtechnik), landwirtschaftliches Gerät zum Zerkleinern von Erdschollen
 Egge (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 Egge (Webkante), Längskanten des Leinens, siehe Weben

Egge ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Egge (Itterbeck), Ortsteil der Gemeinde Itterbeck, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Egge (Aerzen), Ortsteil des Flecken Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Egge (Trøndelag), Ortschaft und ehemalige Kommune im Fylke Trøndelag, Norwegen
 Egge (Viken), Ortschaft in der Kommune Lier im Fylke Viken, Norwegen
 Egge (Innlandet), Ortschaft in der Kommune Gran im Fylke Innlandet, Norwegen
 Egge (Vestland), Ortschaft in der Kommune Gloppen im Fylke Vestland, Norwegen

Gebirge und Berge (nach Höhe sortiert):
 Eggegebirge (464 m), Mittelgebirgszug in den Landkreisen Höxter, Lippe und Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Eggeberg (Egge-Gebiet) (437,0 m), Berg im Egge-Gebiet bei Veldrom (Horn-Bad Meinberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Große Egge (312 m), Berg im Teutoburger Wald, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Lutternsche Egge (256 m), im Wiehengebirge, nahe Volmerdingsen (Bad Oeynhausen), Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Egge (Wiehengebirge) (220,2 m), Nebenrücken des Wiehengebirges, Landkreis Osnabrück und Kreis Minden-Lübbecke, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
 Egge (Egge) (198 m), eine Erhebung der Egge (Wiehengebirge) bei Börninghausen-Eininghausen
 Hörster Egge (206 m), Erhebung im Teutoburger Wald bei Billinghausen (Stadt Lage), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Schleptruper Egge (146,9 m), Teil des Wiehengebirges, bei Schleptrup (Bramsche), Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Larberger Egge (82,5 m), Erhebung bei Achmer (Bramsche), Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Kleine Egge, im Teutoburger Wald bei Kohlstädt (Schlangen), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Egge, langgestreckter Bergkamm (Hügelkamm), allgemein im niederdeutschen Sprachraum sowie in Norddeutschland
 Egge (Naturraum) im Oberen Weserbergland, Kreise Höxter und Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Egge (Naturschutzgebiet), im Teutoburger Wald, bei Steinhagen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Egge, historische Bezeichnung des Flusses Egau, im Ostalbkreis und in den Landkreisen Heidenheim und Dillingen an der Donau, Baden-Württemberg

Egge ist der Familienname folgender Personen:
 Bjørn Egge (1918–2007), norwegischer General und Widerstandskämpfer
 Heiner Egge (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Klaus Egge (1906–1979), norwegischer Komponist und Musikkritiker
 Peter Egge (1869–1959), norwegischer Schriftsteller
 Wilhelm Egge (1903–1985), deutscher politischer Funktionär (NSDAP) und SA-Führer, siehe Wilhelm Maul

Siehe auch:
 Ecke (Begriffsklärung)
 Ege
 Eggen
 Eggetal
 Hohe Egge